Ch'ti, Chti ou Chtimi, désigne généralement un habitant du nord de la France et des Hauts-De-France, anciennement appelé Nord-Pas-De-Calais, ainsi que par extension, de Mouscron (Belgique) et de Tournai (Belgique) abusivement. Ce mot onomatopéique est apparu pendant la Première Guerre mondiale, en référence à l’accent picard des soldats nordistes pour dire « c'est toi/ch'est ti » « c'est moi/ch'est mi » (« ch'ti mi »). Dans le Ch'ti profond, on dit "Ch'to mi" pour "c'était moi".

Le terme peut également désigner :
 le ch'ti, nom donné au picard parlé en région Nord-Pas-de-Calais ;
 la Ch'ti, une marque de bière ;
 Le Chti est un guide gratuit de la métropole lilloise réalisé par des étudiants de l'EDHEC ; 
 Bienvenue chez les Ch'tis, un film français réalisé par Dany Boon et sorti en 2008.
 Les Ch'tis, émission de téléréalité